Galeje může znamenat:

 galéra či galeje – typ lodi, plachetnice doplněná vesly
 práce na galejích – těžká otrocká práce vykonávané obvykle válečnými zajatci nebo jako trest
 veslování na galejích (lodích)
 obecně trest těžkých nucených prací (např. v lomu), zejména v prostředí Francie v novověku